

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Worowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bulkowo 
 Worowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów

Zobacz też 
 Worowice-Wyroby